Usman bezeichnet:
 Usman (Stadt), Stadt in der Oblast Lipezk (Russland)
 Usman (Fluss), Fluss im System des Don (Russland)
 eine Schreibweise des türkisch-arabischen Vornamens Osman

Usman ist der Familienname folgender Personen:
 Ahmet Usman (* 1977), türkischer Fußballspieler
 Mariam Usman (* 1990), nigerianische Gewichtheberin
 Mullah Usman († 2008), afghanischer Taliban-Anführer
 Muhammed Usman (* 1994), nigerianischer Fußballspieler
 Zilla Huma Usman (1971–2007), pakistanische Politikerin und Frauenrechtsaktivistin
 Zurga Usman, äthiopische Kugelstoßerin und Diskuswerferin 

Siehe auch:
 Nowaja Usman